Kullar kan syfta på följande:

 Landform som sträcker sig högre än närliggande terräng, se kulle

Geografi

Azerbajdzjan 

 Qullar, ort, Qusar,

Turkiet 

 Kullar (ort i Turkiet), Kocaeli, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar